Göran Henriksson kan avse någon av följande:
Jöran Henriksson Horn (död 1605), ståthållare och befälhavare
Göran Henriksson (1937–2012), företagsledare, Olsbergskoncernen
Göran Henriksson (född 1953), företagsledare, Östersunds Tidningar, senare Milko